Luis Alberto Núñez, calciatore colombiano
Luis Alejandro Núñez, calciatore paraguaiano
Luis Patricio Núñez, calciatore cileno